Kenshin puede referirse a:
 Rurouni Kenshin, una serie de manga y anime japonés.
 Himura Kenshin, personaje principal de la serie.
 Uesugi Kenshin, daimyō de la era Sengoku.